

Жінки 
 Ватагіна Вероніка Андріївна — директор Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури, заслужений працівник освіти України
 Ватагіна Ірина Василівна (1924—2007) — російський художник, іконописець, реставратор категорії, професор.

Чоловіки 
 Ватагін Василь Олексійович (1883—1969) — російський і радянський графік і скульптор-анімаліст, народний художник РРФСР. Лауреат Сталінської премії.
 Ватагін Гліб Васильович (1899—1986) — італійський фізик, творець великої наукової школи в Бразилії.
 Ватагін Олександр Іванович (* 1957) — Герой Радянського Союзу, капітан 1-го рангу запасу.
 Ватагін Олексій Михайлович (1912—1945) — майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Примітки